— вид мокриц рода Trachelipus из семейства Trachelipodidae.

Эндемик Румынии. Обитает в Западно-Румынских горах (часть Карпатской горной системы). Вид впервые был описан в 1896 году датским зоологом  (1846—1911) под первоначальным названием .

Примечания

Литература 
 
 

Мокрицы
Ракообразные Евразии
Животные, описанные в 1896 году
Эндемики Румынии